Храдец може бити:

 Храдец (Плзењ-југ), насељено мјесто у округу Плзењ-југ, Плзењски крај, Чешка Република
 Храдец (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република